Bosznia-Hercegovina
 Glavice, falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Glavice, falu Sanski Most községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
Glavice falu Sinj községben, Split-Dalmácia megyében